«Say It Isn't So» — сингл американского дуэта Hall & Oates, выпущенный 29 января 1983 года лейблом RCA с их сборника лучших хитов Rock 'n Soul Part 1, достигшим второго места в хит-параде Billboard Hot 100 в США и позиции № 1 в танцевальном чарте  Hot Dance Club Play chart..

История 

Сингл достиг позиции № 2 в американском основном хит-параде Billboard Hot 100 и оставался там четыре недели, уступив вершину песне «Say Say Say» в исполнении Paul McCartney и Michael Jackson. Он стал одним из трёх синглов с альбома Rock 'n Soul Part 1 попавшим в лучшую десятку top-10.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Примечания

Ссылки 
  — youtube
 

Hall & Oates
Синглы RCA Records
Песни, написанные Дэрилом Холлом